Lue und Lué sind Gemeinde- und Ortsnamen:

 Lue (Colunga), Ort in der spanischen Provinz Asturien
 Lue (Landes), Gemeinde im französischen Département Landes
 Lué-en-Baugeois, ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Lue ist der Familienname folgender Personen:
 Tyronn Lue (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler

LUE steht für:
 Flughafen Lučenec, Lučenec, Slowakei (IATA-Code)

Siehe auch:
 Luhe

Abkürzung